

Patronymie 

 Alex Pentland (né en 1952), informaticien américain ; 
 Fred Pentland (1883-1962), footballeur anglais ; 
 Jeff Pentland (né en 1946), joueur de baseball américain ; 
 Jerry Pentland (1894-1983), as de l'aviation de la Première Guerre mondiale australien ; 
 Patrick Pentland (né en 1969), musicien britannique.

Toponymie 

 Pentland Firth, détroit britannique
 Pentland Skerries, archipel britannique avec le Phare de Pentland Skerries
 Pentland Hills, chaîne de collines situées au sud-ouest d'Édimbourg, en Écosse